Утёсное — название населённых пунктов в России:
 Утёсное (Приморский край) — село в Уссурийском городском округе Приморского края.
 Утёсное (Сахалинская область) — село в Корсаковском городском округе Сахалинской области.